ISO 3166-2:BG is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Bulgarije. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 28 districten - district (en) / district (fr) / oblast (bg) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat BG voor Bulgarije, het tweede gedeelte is een tweecijferig getal.

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Bulgarije
 .bg

2:BG